Vila Flor (Brazilië), een stad in de staat Rio Grande do Norte in de regio Noordoost in Brazilië
Vila Flor (freguesia)
Vila Flor (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Bragança